Peachia neozealandica är en havsanemonart som beskrevs av Oscar Henrik Carlgren 1924. Peachia neozealandica ingår i släktet Peachia och familjen Haloclavidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
neozealandica